701 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 701 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Нижегородской области. Код 267125.
 701 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Белгороде. Код 434443.
 701 км, Разъезд 701 км — разъезд Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 599063.